Leptospira é um gênero de bactéria da família Leptospiraceae. Inclui espécies saprófitas e patogênicas. A Leptospira foi observada pela primeira vez em 1907 em lâminas de tecido renal de uma vítima com leptospirose que foi descrita tendo sua morte como "febre amarela."

Definições 
O gênero Leptospira foi previamente dividido em duas espécies, L. interrogans (parasita) e L. biflexa

(saprófita); no entanto, esta classificação fenotípica foi substituída por um genotípico. Existem

atualmente 17 genoespécies reconhecidas, incluindo L. biflexa, L. borgpetersenii, L. interrogans e L.

noguchii. Algumas espécies contêm cepas patogênicas e não patogênicas. Apenas cepas não patogênicas de L. biflexa foram descritas até o momento.

E nos animais? 
A leptospirose canina por exemplo, é uma doença que possui diversas variedades, por conta disso a forma como ela atinge o animal vai depender de inúmeros fatores, como o sistema imunológico do cão, a idade e o histórico. Em casos mais graves, ela pode levar o cachorro a óbito.

Taxonomia 
Leptospira, juntamente com os gêneros Leptonema e Turneria, é membro da família Leptospiraceae. O gênero Leptospira contém 20 espécies.

Leptospira patogênicas
Leptospira interrogans
Leptospira kirschneri
Leptospira noguchii
Leptospira alexanderi
Leptospira weilii
Leptospira borgpetersenii
Leptospira santarosai
Leptospira kmetyi
 Leptospira canicola
 Leptospira grippotyphosa
 Leptospira icterohaemorrhagiae
 Leptospira pomona

Leptospira oportunistas/intermediárias
Leptospira inadai
Leptospira fainei
Leptospira broomii
Leptospira licerasiae
Leptospira wolffii

Leptospira não-patogênicas
Leptospira biflexa
Leptospira meyeri
Leptospira wolbachii

Filogenia 

A taxonomia atualmente aceita está baseada no List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN)  and National Center for Biotechnology Information (NCBI),
e a filogenia é baseada no 16S rRNA pelo The All-Species Living Tree Project.

♠ Cepa localizada no National Center for Biotechnology Information (NCBI) mas não listada na List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LSPN).

Leptospiraceae
Gêneros de bactérias